Glomeraceae är en familj av svampar. Glomeraceae ingår i ordningen Glomerales, klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Glomeraceae